Molekulska formula -{C20H20O8}- se može odnositi na:

 3-O-Metilfunikon
 Kombretol